Mühltalstraße 5 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Mühltalstraße 5 in Bensheim, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Auerbach (Bensheim)
 Mühltalstraße 5 (Darmstadt)